Premjer-Liga 2014/2015 () var den 23:e säsongen av Rysslands högstaliga i fotboll för herrlag.

16 lag deltog i serien och regerande mästare inför säsongen var CSKA Moskva efter att ha vunnit säsongen 2013–14.

Deltagande klubblag

Anmärkningar

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel
De två lag som slutar på 13:e och 14:e plats i poängtabellen få spela kvalspel mot de två lag som hamnade på tredje- och fjärdeplats i Rysslands andradivision i fotboll 2014/2015.

Matcher
Lag 13 i Premjer-Liga 2014/2015 mot Lag 4 i Rysslands andradivision i fotboll 2014/2015

Lag 14 i Premjer-Liga 2014/2015 mot lag 3 i Rysslands andradivision i fotboll 2014/2015

Källor

2014 i Ryssland
2015 i Ryssland
Fotbollssäsongen 2014/2015
2014/2015